Троицкое — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Троицкого сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Барчихи. Абсолютная высота — 210 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1869 году. В 1926 году в селе Троицком имелось 362 хозяйства и проживало 2405 человек (1177 мужчин и 1228 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Троицкого сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района